

Pessoas
Paul Hausser
Elias David Häusser
Gérard Hausser
Ludwig Häusser